Louis Gregh (1843-1915), compositeur français ;
 Fernand Gregh (1873-1960), son fils, poète français ;
 François-Didier Gregh (1906-1992), haut fonctionnaire et homme d'État français.